

Geografia

Austria 
 Lengenfeld – comune nel distretto di Krems-Land (Bassa Austria)

Germania 
 Lengenfeld – città nel circondario del Vogtland (Sassonia)
 Lengenfeld – frazione di Alesheim, comune nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Lengenfeld – frazione di Kümmersbruck, comune nel distretto dell'Alto Palatinato (Baviera)
 Lengenfeld – frazione di Leutershausen, città nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Lengenfeld – ex comune ora frazione di Oberostendorf, comune nel distretto della Svevia (Baviera)
 Lengenfeld – frazione di Velburg, città nel distretto dell'Alto Palatinato (Baviera)
 Lengenfeld bei Tirschenreuth – frazione di Tirschenreuth, città nel distretto dell'Alto Palatinato (Baviera)
 Lengenfeld unterm Stein – ex comune ora frazione di Südeichsfeld, comune nel circondario di Unstrut-Hainich (Turingia)

Pagine correlate 
Langenfeld – pagina di disambiguazione
Längenfeld – comune austriaco nel distretto di Imst (Tirolo)
Lengefeld – ex comune tedesco ora frazione di Pockau-Lengefeld, città nel circondario dei Monti Metalliferi (Sassonia)
Lengfeld – comune tedesco nel circondario di Hildburghausen (Turingia)